Цикл юниорских турниров ITF 2011 () — это элитный юниорский тур теннисистов, организованный ITF, как подготовительная ступень к своим взрослым турам. В 2011 году он включал:
 4 турнира Большого шлема;
 Юниорский командный турнир ITF (Кубок Дэвиса у юношей и Кубок Федерации у девушек);
 прочие турниры, разбитые на 9 категорий.

Расписание Тура 2011 года 

 Юниорский тур ITF 2011 (девушки)
 Юниорский тур ITF 2011 (юноши)

Командные турниры

Кубок Дэвиса 
Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победителями турнира в составе сборной Великобритании стали Кайл Эдмунд, Люк Бамбридж и Эван Хойт.

Кубок Федерации 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победительницами турнира в составе сборной Австралии стали Белинда Вулкок, Эшли Барти и Брук Ришбит.

Рейтинг ITF 

По данным на 12 декабря 2011 года.

Примечания

См. также 
 Юниорский тур ITF

Ссылки 
 Официальный сайт юниорского тура ITF

2011